Фрэнк Уоррингтон Пирсон (; 1865—1951) — американский ботаник.

Научная деятельность 
Фрэнк Уоррингтон Пирсон был коллектором растений и специализировался на семенных растениях.

Растения, названные в честь Ф. У. Пирсона

Примечания

Ссылки 
 Peirson, Frank Warrington  на сайте Index of Botanists (Harvard College)
 Peirson, Frank Warrington (1865-1951) на сайте JSTOR plant science

Ботаники по алфавиту
Ботаники США